Дигхалия:
 Дигхалия — город на юго-западе Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Дигхалия — подокруг на юго-западе Бангладеш, входит в округ Кхулна.